Bass Brook ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bass Brook (Connecticut), im Hartford County
 Bass Brook (Maine), im Aroostook County
 Bass Brook (Minnesota), im Itasca County